Ласка́рі — багатозначний термін.

Географія 
 Ласкарі — комуна в Італії.

Прізвище 
 Ласкарі Ірина Володимирівна (уродж. Ліпскерова; 1909-1971) — балерина Тбіліського оперного театру.
 Ласкарі Ірина Кирилівна (уродж. Магуто; . 1948) — радянська актриса театру і кіно, театральний педагог, заслужена артистка Росії. Дружина Кирила Олександровича Ласкарі, мати Кирила Ласкарі.
 Ласкарі Кирило Олександрович (уродж. Менакер; 1936-2009) — російський і радянський артист балету.
 Ласкарі Кирило Кирилович (. 1977) — сценарист, письменник, поет.

Див. також 
 Ласкар (значення)